Временный государственный совет () — временный законодательный орган Израиля, действовавший в период провозглашения независимости Израиля до избрания Кнессета 1-го созыва в январе 1949 года

Начал действовать 12 апреля 1948 года под названием «Моэцет ха-Ам» ( — буквально: «Народный совет») в рамках подготовки к провозглашению независимости государства Израиль. В состав «Моэцет ха-Ам» вошло 37 человек, представляющих все политические партии будущего Израиля, от ортодоксальных иудеев до коммунистов. Из числа членов Моэцет ха-Ам было создано также «Народное правление» ( — Минхелет ха-Ам) — будущее временное правительство Израиля из 13 человек во главе с Давидом Бен-Гурионом.

14 мая 1948 года в 16:00, за восемь часов до окончания британского мандата на Палестину, в Тель-Авиве Народный совет провёл церемонию провозглашения независимости Израиля. Время было выбрано с тем, чтобы церемония могла закончиться до наступления субботы, а выбор места — бывший дом Дизенгофа на бульваре Ротшильда -определялся желанием избежать религиозной или партийной подоплёки и предпочтением менее заметного и помпезного здания из опасений перед возможной бомбежкой.
Приглашения на церемонию провозглашения независимости были разосланы с посыльными утром 14 мая с просьбой хранить событие в секрете. Окончательный текст Декларации Независимости был утвержден за час до начала церемонии, спешно отпечатан и доставлен на попутной машине в 15:59. Текст Декларации зачитал Давид Бен-Гурион.
После зачтения Декларации Независимости она была подписана 25 членами Народного совета, при этом было оставлено место для подписи ещё двенадцати членов совета, запертых в осажденном Иерусалиме. Церемония провозглашения транслировалась радиостанцией Коль Исраэль.

16 мая совет избрал своим председателем будущего президента Израиля Хаима Вейцмана, который де-факто стал главой государства Израиль до тех пор, пока в феврале 1949 Кнессет 1-го созыва не избрал его президентом страны.

После провозглашения независимости Израиля, Народный совет был переименован во Временный государственный совет и действовал до выборов в Кнессет 1-го созыва. Его последнее заседание состоялось 3 февраля 1949 года.

Члены Временного государственного совета по партийной принадлежности

Примечания

Ссылки 
 Исторический обзор на веб-сайте Кнессета 
 Временный государственный совет на веб-сайте Кнессета 

Кнессет Израиля